«Зве́йниекс» () — бывший советский и латвийский футбольный клуб из города Лиепая.

История 
Перед началом сезона 1949 года две лиепайские команды «Даугава» и «Динамо» были объединены под крылом завода «Сарканайс металургс», образовав команду «Сарканайс металургс». Вплоть до 1960 года «Сарканайс металургс» выступал в чемпионатах Латвийской ССР, где за это время успел 7 раз стать чемпионом республики и 3 раза завоёвывал серебро чемпионата.

10 апреля 1960 года «Сарканайс металургс» дебютировал в чемпионате СССР (1 зона союзных республик класса «Б»). В сезоне 1961 года команда называлась «Сельмаш», а перед сезоном 1962 года приобрела название «Звейниекс» (в переводе с латышского «Рыбак»).

Перед сезоном 1990 года команда сменила своё название на «Олимпия», а в начале 1991 года она отказалась от участия в чемпионате СССР и, объединившись с «Металлургом», другой командой из Лиепаи, образовала лиепайский клуб «Олимпия».

Названия 
 «Сарканайс металургс» (1949—1960)
 «Сельмаш» (1961)
 «Звейниекс» (1962—1989)
 «Олимпия» (1990)

Результаты выступлений

Чемпионат и Кубок Латвийской ССР

Чемпионат и Кубок СССР

Достижения 
Чемпионат Латвийской ССР
  Чемпион (7): 1949, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958.
  Серебряный призёр (3): 1950, 1952, 1959.
Кубок Латвии
  Обладатель (4): 1949, 1953, 1954, 1955.
  Финалист (4): 1950, 1951, 1952, 1957.

Главные тренеры 
  Агрис Буш (1949—1952)
  Эрнест Зингис (1953—1954)
  Афанасий Птичкин (1954—1960)
  Хардий Блум (1961)
  Лев Корчебоков (1962—1963)
  Афанасий Птичкин (1964—1965)
  Лев Корчебоков (1966—1967)
  Борис Грапс (1967—1968)
  Раймонд Дамбис (1969—1970)
  Зигфрид Дрикис (1971)
  Афанасий Птичкин (1971—1975)
  Владимир Давыдов (1976—1978)
  Борис Рейнгольд (1978—1980)
  Валентин Обрывин (1981—1982)
  Эдуард Власов (1983—1984)
  Владимир Жук (1985—1988)
  Янис Межецкий (1989—1990)

Известные игроки

Ссылки 
 Futbols pilsētā: Liepājas futbola vēsture (2.daļa)
 Futbols pilsētā: Liepājas futbola vēsture (3.daļa)

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Спортивные клубы Лиепаи